Bowser – fikcyjna postać z gier serii Mario.
 Bowser – fikcyjny gatunek z ww. serii gier obejmujący m.in. Bowsera.
 Bowser Jr.